Ро́ри Макла́уд (, ) — имя и фамилия следующих персоналий:
  (род. 1957) — английский музыкант.
 Рори Маклауд (род. 1971) — английский игрок в снукер.
 Рори Маклауд (род. 2006) — шотландский футболист.